Krieg der Sterne ist:
 Krieg der Sterne (Star Wars), US-amerikanischer Spielfilm von George Lucas (1977)
 für den Soundtrack Krieg der Sterne siehe Star-Wars-Soundtrack
 umgangssprachlich die darauf basierende Filmreihe Star Wars
 Der Bulle von Tölz: Krieg der Sterne, deutscher Fernsehfilm von Wolfgang F. Henschel (2004)
 für das umgangssprachlich auch Ronald Reagans „Krieg der Sterne“ genannte US-Rüstungsprojekt siehe Strategic Defense Initiative

Siehe auch:
 Star Wars (Begriffsklärung)